Фонтане може да се односи на:

 Фонтане (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Фонтане (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Фонтане (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Фонтане де Со, насељено место у Француској, у департману Од